Михайло Дуда (1921—1950) — український військовий діяч, поручник Української повстанської армії
 Михайло Дуда (1897—1962) — оперний співак